Krigsbarn kan syfta på:

Barn som evakueras till tryggare miljöer inom eller utom landet
Finländska krigsbarn – barn som skickades från Finland till Sverige under andra världskriget.
Tyska, österrikiska och norska krigsbarn som Sverige tog emot under och efter första och andra världskriget

Filmer på temat
Den bästa av mödrar – en finsk-svensk dramafilm från 2005
Sängknoppar och kvastskaft – en delvis animerad amerikansk långfilm från 1971

Barn till lokala kvinnor och ockupationsmaktens soldater
Tyskerunger – norsk beteckning för de barn som föddes i samband med den tyska ockupationen av Norge
Våldtäkt i krig – ett folkrättsbrott  som en del av krigföringen

Barn som rekryteras till soldater
Barnsoldat – ett barn som deltar i väpnad styrka i krig eller annan väpnad konflikt

Se även
 War Child – en biståndsorganisation för krigsdrabbade barn i olika länder